Kupa (rivier), een rivier in Kroatië en Slovenië
Kupa (Hongarije), een plaats en gemeente in het Hongaarse comitaat Borsod-Abaúj-Zemplén